Le Temps (Zwitserse krant)
 Le Temps (Franse krant)

 De tijd (Goya) (Frans: Le temps) - schilderij van Goya